Коњодер може бити:

 Коњодер (планина), планина у Републици Србији
 Коњодер (Бужим), насељено мјесто у општини Бужим, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ